Шлибен (), луж. Сливин — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Эльба-Эльстер. Подчиняется управлению Шлибен. Население составляет 2665 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 78,22 км². Официальный код — 12 0 62 445. Город подразделяется на 6 городских районов.

В Средние века принадлежал феодальному роду Шлибенов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга